Kozakiewicz ist der Familienname folgender Personen: 

 Antoni Kozakiewicz (1841–1929),  polnischer Maler
 Mikołaj Kozakiewicz (1923–1998), polnischer Soziologe und Politiker
 Władysław Kozakiewicz (* 1953), polnischer/deutscher Leichtathlet